FC Chiasso is een Zwitserse voetbalclub uit de plaats Chiasso, dat in het Italiaanstalige kanton Ticino ligt. De traditionele kleuren van de vereniging zijn blauw-rood.

Geschiedenis
FC Chiasso werd in 1905 opgericht en speelde 28 seizoenen in de hoogste klasse, maar kon nooit kampioen worden, in 1951 werd de club wel vicekampioen. Ook in de beker heeft de club niet zo'n goede reputatie met drie halve finales als beste prestatie.

Tussen 1914 en 1923 speelde FC Chiasso in het Italiaanse voetbal, waarvan men op één seizoen na op het hoogste niveau speelde. Sinds 1923 komen de rood-blauwen uit in de Zwitserse voetbalperiode. Tot en met 1993 speelde FC Chiasso regelmatig in de hoogste klasse, toen nog Nationalliga A geheten, daarna kon het nooit meer de eerste klasse bereiken.

In 2008 degradeerde de club uit de Challenge League, maar kon na een seizoen weer terugkeren. De vereniging is een vaste waarde in de Challenge League, maar strijdt wel vaak in de onderste regionen tegen degradatie.

Competitiedeelname

Eindklasseringen

Resultaten per seizoen

Trainer-coaches

Bekende (ex-)spelers 
  Marco Grassi
  Allan Michaelsen
  Otto Pfister
  Dario Rota
  Mouhcine Iajour

Externe links 
 Officiële website

Chiasso
Sport in Ticino